Хасанбеговци се може односити на:
 Хасанбеговци (Гламоч), насеље у општини Гламоч, Федерација БиХ, БиХ.
 Хасанбеговци (Шипово), насеље у општини Шипово, Република Српска, БиХ.